Boyeldieu peut désigner :

Patronyme 

 Ingrid Boyeldieu, une joueuse de football internationale française
 Louis-Léger Boyeldieu, un général français de la Révolution et de l’Empire
 Pascal Boyeldieu, un linguiste français